PGL Arlington Major 2022 — киберспортивный турнир по Dota 2, состоявшийся в августе 2022 года в американском Арлингтоне. Победителем турнира стала команда Team Spirit.

Соревнования в Арлингтоне стали последними из мейджор-турниров сезона 2021—2022 в Dota 2. В течение года киберспортивные коллективы со всего мира принимали участие в ряде турниров 2022 года Dota Pro Circuit, чтобы набрать зачетные баллы и получить право участия в финальном турнире года, The International 2022.

Отборочные состязания за право попасть на PGL Arlington Major прошли в шести регионах мира. В общей сложности было определено 18 лучших коллективов, которые получили возможность сыграть на турнире в США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира составил 500 тысяч долларов. Кроме этого, по итогам соревнования разыгрывалось 4 570 зачетных очков (DPC points), необходимых для участия The International. Местом проведения турнира стала киберспортивная арена Esports Stadium Arlington. Спонсорами турнира стали компании Valve и PGL.

Финалистами состязания стали китайский коллектив PSG.LGD, а также команда Team Spirit, представлявшая Восточную Европу. Несмотря на поражение на первой карте, Team Spirit оказались лучшими в трех последующих и одержали победу со счетом 3:1. Победители, в составе которых выступали Ярослав «Miposhka» Найдёнов , Илья «Yatoro» Мулярчук, Александр «TORONTOTOKYO» Хертек, Магомед «Collapse» Халилов, Мирослав «Mira» Колпаков, получили главный приз турнира, заработали 200 тыс. долларов, а также 820 зачетных очков Dota Pro Circuit.

Результаты

Примечания 

Киберспортивные соревнования
Dota Pro Circuit
Спортивные соревнования в Арлингтоне (Техас)